

Населені пункти та їхні частини
 Міхалово — місто в Білостоцькому повіті Підляського воєводства
 Міхалово — гміна в Білостоцькому повіті Підляського воєводства
 Міхалово — село в гміні Закшево Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалово — село в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалово — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалово — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалово — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Міхалово — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міхалово — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Міхалово — село в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Міхалово — частина міста Бродниця в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалово — частина міста Гневково в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалово — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Міхалово — частина села Любомін-Жондови в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалово — частина села Ґлужек у гміні Вішнево Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалово — частина села Борувець у гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Міхалово — осада в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки